Бреши:
 Бреши — проломы, отверстия или обвалы в крепостной постройке (в крепостной стене, в земляном валу), произведенный взрывами или ядрами неприятеля, устраиваемые для облегчения запланированного штурма), в древности, для крепостной стены — тараном.
 Бреши, Гаэтано — итальянский анархист, убивший в 1900 году короля Италии Умберто I.